Agia Irini (griechisch ‚Heilige Irene‘) bezeichnet:

Ausgrabungsstätten:
 Agia Irini, eine bronzezeitliche Ausgrabungsstätte auf der Kykladeninsel Kea
 Agia Irini (Kyrenia), eine bronzezeitliche Ausgrabungsstätte auf Zypern im Bezirk Kyrenia

Orte:

in Griechenland
 Agia Irini, ein Dorf und Gemeindebezirk der Gemeinde Elios-Proni auf Kefalonia
 Agia Irini (Mystras), ein Dorf und Gemeindebezirk der Gemeinde Mystras
 Agia Irini (Anatoliko Selino), eine Siedlung im Gemeindebezirk Epanichori der griechischen Gemeinde Anatoliko Selino
 Agia Irini (Dirfys), eine Siedlung im Gemeindebezirk Stropones der griechischen Gemeinde Dirfys
 Agia Irini (Iraklio), eine Siedlung im Gemeindebezirk Iraklio der griechischen Gemeinde Iraklio
 Agia Irini (Kythnos), eine Siedlung im Gemeindebezirk Kythnos der griechischen Gemeinde und Insel Kythnos
 Agia Irini (Krousonas), eine Siedlung im Gemeindebezirk Krousonas der griechischen Gemeinde Krousonas
 Agia Irini (Lefki), eine Siedlung im Gemeindebezirk Ziros der griechischen Gemeinde Lefki
 Agia Irini (Rethymno), eine Siedlung im Gemeindebezirk Rethymno der griechischen Gemeinde Rethymno
 Agia Irini (Ia), eine Siedlung auf der Insel Thirasia in der griechischen Gemeinde Ia (Santorin)
 Agia Irini (Tolofonas), eine Siedlung im Gemeindebezirk Kallithea der griechischen Gemeinde Tolofonas

auf Zypern
 Agia Irini (Bezirk Nikosia), im Bezirk Nikosia, Republik Zypern
 Agia Irini/Akdeniz, im Distrikt Girne der Türkischen Republik Nordzypern

Sonstiges:
 Agia Irini (Kapelle), der Name einer Kapelle, nach der die Insel Santorin benannt wurde.
 Agia Irini (Schiff), ein 2010 gebauter Massengutfrachter